Gollrad steht für:

 Gollrad (Gemeinde Mariazell), Ortschaft von Mariazell, Steiermark

Gollrad ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Josef Gollrad (1866–1940), deutscher Kunstmaler